Посёлок 40 лет ВЛКСМ – микрорайон в юго-восточной части города Ржева Тверской области. 

На севере граничит с микрорайонами Васильевский и Нижний Бор, на юге, по реке Большая Лоча с деревней Збоево Ржевского района.

Состоит из одноэтажной барачной жилой застройки.

Неподалёку от посёлка располагается лесопарковая зона «Нижний бор». Зимой там действуют лыжные трассы, летом трассы для велоэкстремальных видов спорта.

Транспорт 
Сообщение с центром Ржева осуществляется автобусными маршрутами № 3 и № 3А.

Примечания 

Микрорайоны Ржева